Os máulienis foram um grupo indígena que teria habitado as margens do rio Aiari, no estado brasileiro do Amazonas. Também são chamados cáua-tapuias.

Povos indígenas do Brasil
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)